Флаг муниципального образования сельское поселение Квашёнковское Талдомского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 июня 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7224.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух горизонтальных полос: голубой и зелёной (в отношении 1:4); в середине полотнища на зелёной полосе — фигуры из герба поселения: белая кадка, наполненная малиновой жидкостью, из которой поднимается жёлтая выделанная кожа, и белый единорог, стоящий на задних ногах; поверх стыка полос над кадкой — жёлтый трилистный крест».

Символика 

Бывшее село Спасское-Квашёнки (современное название Квашёнки, Талдомского района) входило в конце XIX века в состав Тверской губернии и славилось мастерами-скорняками, которые умели, и выделывать кожи, и шить из неё обувь.

По одной из версий название села связано с процессом обработки шкур животных — квашением (когда шкуры обрабатывали кислотами, квасили их).

Эти особенности поселения легли в основу его флага.

Шкура и кадушка — символизируют нелёгкий труд мастеров кожевенников, косвенно указывая на название поселения (через процесс квашения шкур).

В сёлах Квашёнки и Спас-Угол расположены церкви Преображения Господня, что символически представлено на флаге сельского поселения Квашёнковское трилистным крестом канонической православной формы (в таком виде изготовляются напрестольные кресты — обязательной принадлежности любой православной церкви). Крест — символ духовности, божественности, спасения.

Расположение креста в верхнем углу у древка флага — аллегория названия села Спас-Угол, входящего в состав поселения, и принадлежавшего когда-то известному российскому дворянскому и княжескому роду Салтыковых. Единорог из герба князей Салтыковых олицетворяет на флаге сельского поселения неразрывную связь настоящего с прошлым. Символика единорога многозначна:

— символ чистого разума, мудрости, интеллекта;

— символ неустрашимости, храбрости;

— символ целомудрия, благородства и одиночества.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением единорога